Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier I, se dispute du 2 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Mirjana Lučić.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 1998
Tokyo
Sport au Japon en 1998
Tennis en février 1998